sygnał
 Sygnał – czeski film z 2012
 Sygnał – amerykański film z 2014
 Sygnał – południowokoreański serial telewizyjny z 2016

Zobacz też